Tabasco, estado do México
Tabasco (Zacatecas), município do estado de Zacatecas, México

Outros 
Molho Tabasco, um molho da Luisiana, Estados Unidos, preparado à base de pimenta. 
Capsicum frutescens, uma variedade de pimenta chamada "tabasco"